het jaar 69
 69 (getal)
 soixante-neuf, een seksuele positie